Okręty US Navy o nazwie USS  "Cassin":
 Pierwszy  był niszczycielem. Wszedł do służby w 1913.
 Drugi  był niszczycielem. W służbie w czasie II wojny światowej.
Zobacz też
 

Cassin